Василевичи () — деревня в составе Сопоцкинского сельсовета Гродненского района Гродненской области Белоруссии.

Население 603 человека (2009).

География 
Деревня находится в 4 км к северо-востоку от посёлка Сопоцкин и в 20 км к северо-западу от центра города Гродно. В 11 км к северу находится граница с Литвой, в 15 км к западу — с Польшей.

В 5 километрах севернее деревни проходит Августовский канал, а в 6 км.в д. Немново находится судоходный шлюз « Немново» расположенный на Августовском канале. Недалеко от д. Немново на р. Асташанка находится туристическая агроусадьба «Аннета».

В д. Василевичи есть три улицы: ул. Центральная, ул. Старая весь, ул. Новая и два переулка без названия.

Инфраструктура 
В деревне находится один продовольственный магазин и ФАП. До недавнего времени функционировала среднеобразовательная школа и детский сад.

В 2016 году деревня Василевичи была газифицирована природным газом.

Транспорт 
Недалеко от деревни проходит дорога Гродно — Сопоцкин — граница с Литвой, а сама деревня находится на перекрёстке дорог Н-6608 и Н-6044.

В 2019 году проводилась реконструкция дороги по ул. Центральной, с полным обновлением асфальтового покрытия, обустройством велодорожки и уличного освещения. По ул. Старой проведена подсыпка дорожного полотна асфальтовой крошкой после снятия старого асфальта с ул. Центральной.

Населённые пункты Гродненского района